Л'Іль-Журден
 Ле-Меній-Журден — муніципалітет у Франції, регіон Верхня Нормандія, департамент Ер.

 Клод Журден (1803—1873) — французький зоолог і палеонтолог.